I Monelli sono una punk rock band di Torino attiva dal 1993 al 2000. Nel 2008 i fratelli, Antonello (batteria) e Vincenzo (voce, chitarra) membri fondatori, tornano a suonare insieme con questo progetto fino al 2014.

Biografia 
I Monelli nascono nel 1993 quando i fratelli Vincenzo (voce, chitarra) e Antonello (batteria) decidono con l'aiuto di "Juli" (basso), loro cugino, di formare un gruppo.

Nel 1995 registrano un demo tape contenente dieci canzoni, di cui sei che andranno a far parte della loro prima vera uscita, un 7" intitolato "La mia ragazza è una metallara", prodotto dalla Mad Driver Records e Sotto Sopra pubblicato due anni più tardi.

Nel periodo successivo il gruppo è impegnato a promuovere questo lavoro un po' in tutto il Nord Italia ed inizia a comparire in molte compilation, tra cui il tributo italiano ai Queers, che vede i Monelli impegnati nel brano "I didn't wanna none".

Successivamente a questo periodo "Juli" esce dalla band ed entra Luca già noto come bassista/cantante dei Bombardini (gruppo punk rock italiano di quegli anni).

Nel 1999 vede luce una nuova produzione "Stupida storia d'amore" che riprende lo stile punk rock in italiano veloce e melodico del precedente album.

Nell'anno seguente la band si scioglie riformandosi ben otto anni dopo, con i due fratelli "Anto" e "Vinci" come unici membri superstiti. Viene ripresa l'attività sia in studio che live e nel 2011 esce "Il tempo non ritornerà", un disco che rimane sostanzialmente nel genere, seppur i testi siano molto più malinconici e le canzoni più lente.

I Monelli iniziano a suonare con costanza per diversi anni con Andrea che si stabilisce come nuovo bassista.

Nel 2013 esce su “7" uno split con i Goonies di Genova intitolato "Game Over" completamente autoprodotto.

Nel 2014 i Monelli pubblicano qualche nuova demo e cover ma di lì a poco cesseranno la loro attività live e studio.

Discografia 

1995 - Monelli (demo tape)

1997 - La mia ragazza è una metallara (Mad Driver Records e Sotto Sopra)

1999 - Stupida storia d'amore (autoprodotto)

2011 - Il tempo non ritornerà  (Making Believe Records, Waterslide Records)

2013 - Game over (split con i Goonies)

Formazione 
Vincenzo - voce, chitarra (1993-2000) (2008-2014)

Antonello - batteria (1993-2000) (2008-2014)

Andrea - basso, cori (2012-2014)

Ex membri:

"Juli" - basso,cori (1993-1998)

Luca - basso, cori (1998-2000)